A estrada municipal 586 (M586) é uma estrada que liga a   N 102  perto do lugar de Valbom a   N 315  no concelho de Vila Flor.

Circuito:

Estradas municipais de Bragança (Portugal)